

Cinema 
 Class – film del 1983 diretto da Lewis John Carlino

Editoria 
 Class Editori – casa editrice italiana
 Class – periodico italiano della Class Editori

Televisione 
 Class CNBC – emittente televisiva italiana
 ClassTV – emittente televisiva italiana, originalmente nota come Class News
 Class – film TV del 2010
 Class – serie televisiva del 2016

Pagine correlate 
 Classe